The Boy Bands Have Won, and All the Copyists and the Tribute Bands and the TV Talent Show Producers Have Won, If We Allow Our Culture to Be Shaped by Mimicry, Whether from Lack of Ideas or from Exaggerated Respect. You Should Never Try to Freeze Culture. What You Can Do Is Recycle That Culture. Take Your Older Brother's Hand-Me-Down Jacket and Re-Style It, Re-Fashion It to the Point Where It Becomes Your Own. But Don't Just Regurgitate Creative History, or Hold Art and Music and Literature as Fixed, Untouchable and Kept Under Glass. The People Who Try to 'Guard' Any Particular Form of Music Are, Like the Copyists and Manufactured Bands, Doing It the Worst Disservice, Because the Only Thing That You Can Do to Music That Will Damage It Is Not Change It, Not Make It Your Own. Because Then It Dies, Then It's Over, Then It's Done, and the Boy Bands Have Won er titlen på det trettende album af den britiske gruppe Chumbawamba. Det blev udgivet i 2008. Det bliver normalt forkortet til titlen The Boy Bands Have Won, da den fulde titel indeholder 865 karakterer, og siden august 2009 har det haft rekorden for den længste albumtitel.

Spor 
 "When An Old Man Dies" - 0:54
 "Add Me" - 3:27
 "Words Can Save Us" - 1:52
 "Hull Or Hell" - 3:31
 "El Fusiladov2:32
 "Unpindownable" - 1:22
 "I Wish That They'd Sack Me" - 4:10
 "Word Bomber" - 2:13
 "All Fur Coat & No Knickers" - 2:12
 "Fine Line" - 0:39
 "Lord Bateman's Motorbike" - 3:34
 "A Fine Career" - 0:47
 "To A Little Radio" - 1:08
 "(Words Flew) Right Around The World" - 2:15
 "Sing About Love" - 1:39
 "Bury Me Deep" - 1:37
 "You Watched Me Dance" - 0:58
 "Compliments Of Your Waitress" - 2:43
 "RIP RP" - 1:26
 "Charlie" - 2:12
 "The Ogre" - 0:53
 "Refugee" - 2:42
 "Same Old Same Old" - 0:59
 "Waiting For The Bus" - 2:44
 "What We Want" - 0:47

Referencer 

Album fra 2008
Album fra Storbritannien